Lindwurm steht für:

 Lindwurm, drachenartiges Fabelwesen
 Lindwurm, umgangssprachlich für den Dieseltriebwagen DR VT 137 600 (1951)

Personen:
 Arnold Lindwurm (1833–1893), deutscher Wirtschaftspädagoge, Journalist und Autor
 Joseph von Lindwurm (1824–1874), deutscher Arzt

Siehe auch:
 Lindwurm von Lambton (Volkssage)
 Lindwurmstraße (München)
 Lindwurmteich (Mühltal in Darmstadt-Dieburg)
 Lindwurmbrunnen (Begriffsklärung)
 Aktion Lindwurm (Giftgastransport)
 Museum Lindwurm (Kanton Schaffhausen)
 Schwäbischer Lindwurm (Plateosaurus)
 Eiserner Lindwurm (Wuppertaler Schwebebahn)
 Lindwurm-Gletscher, Gletscher auf der Alexander-I.-Insel westlich der Antarktischen Halbinsel
 Tatzelwurm (Fabeltier)
 Drache (Begriffsklärung)